Museumkerk Sint-Pieter (Rekem), voormalige kerk 
Parochiekerk Sint-Pieter (Rekem), aan de Rekemerstraat